Loadstar steht für:
 Austin Loadstar, Lkw-Modell der Marke Austin
 Loadstar (Zeitschrift), englisches Diskettenmagazin